Pavlovci je lahko:
 Pavlovci, Brestovac (Hrvaška)
 Pavlovci, Nova Kapela (Hrvaška)
 Pavlovci (Slovenija)
 Pavlovci, Srbija